En la mitología griega, Teutrante puede referirse a:

 Teutrante, un rey de Misia, el epónimo mitológico de la ciudad de Teutrania.
 Teutrante, un nativo de Magnesia, que luchó en la Guerra de Troya y cayó muerto por Héctor y el dios Ares.
 Teutrante, un ateniense, fundador epónimo de Teutrone, ciudad de Laconia.
 Teutrante, hermano de Tiras y uno de los compañeros de Eneas.
 Teutrante, un joven de Argos, hijo de Ificles, que recibió un flechazo mortal de la amazona Hipólita.

Referencias